Shabab Al-Ahli Dubai FC (árabe: الأهلي) é um clube de futebol de Dubai, Emirados Árabes Unidos. Por ter sido campeão nacional em 2009, teve direito a disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2009, como representante do país-sede.

Conquistas 

  UAE League: 7 (1974-75, 1976-77, 1979-80, 2005-06, 2008-09, 2013-14 e 2015-16)
  UAE President Cup: 8 (1974-75, 1976-77, 1977-78, 1995-96, 2001-02, 2003-04, 2007-08 e 2012–13)
  Etisalat Emirates Cup : 3 (2011-12, 2013–14 e 2016-17)
  Supercopa dos Emirados Árabes: 4 (2009, 2013, 2014 e 2016)
 Mundial de Clubes da FIFA: 7º lugar (2009)

Elenco 

 Legenda
 : Capitão
 : Prata da casa (Jogador da base)
 : Jogador emprestado
 : Jogador lesionado/contundido
 : Jogador suspenso
 +: Jogador sem condições (físicas ou jurídicas) de atuar

Jogadores notáveis 
  Ali Karimi
  Farhad Majidi
  Hassan Nazari
  Hassan Rowshan
  Éverton Ribeiro
  Gilmar Fubá
  Grafite
  Osvaldo
  Renato
  Ricardo Quaresma
  Hugo Viana
  Martin Kamburov
  Juan Martín Parodi
  Fabio Cannavaro

Ligações externas 
 

Al-Ahli Dubai
Clubes de futebol dos Emirados Árabes Unidos
Clubes de futebol fundados em 1970